Le samedi  est le 294 jour de l'année 1871.

Naissances 
 Adrian Ivanovitch Nepenine (mort le ), dernier commandant de la Flotte impériale russe de la Baltique
 Charles Gill (mort le ), peintre et professeur canadien (Québec)

Voir aussi 
 21 octobre et octobre 1871